С середины 20-го века бедность в Южной Корее резко сократилась, особенно уровень абсолютной бедности. Относительная бедность также снижалась до конца 1990-х годов, но с тех пор выросла. В то время как только около 2 % южнокорейцев страдают от абсолютной бедности сегодня, около 14-15 % из этих 2 %, являются пожилыми людьми.

Тенденция 

Чу, Парк и Юн, подводя итоги истории бедности в Южной Корее, отмечают, что абсолютная и относительная бедность в период 1965-1990 годов сократилась в Корее; что «быстрый экономический рост в течение [анализируемого периода 1960-1980-х годов] в Корее в значительной степени уменьшил бедность». Филипс и др. похвалили Южную Корею, отметив, что «Южная Корея пережила одно из самых драматических спадов абсолютной нищеты, которое увидел мир». Они отмечают, что, хотя в середине 1950-х годов более половины населения Кореи страдает от абсолютной нищеты, к середине 1990-х годов абсолютная нищета сократилась до 3,4 процента населения.
Абсолютная бедность по состоянию на 2001 год была ниже 2% (однако другая оценка за 2000 год привела 11,5%). Однако более свежие данные свидетельствуют о том, что относительная бедность растет, увеличившись с 8% в начале 1990-х годов до нынешнего (2012 г.) 15%.

По официальным оценкам, около 15% жителей Южной Кореи живут за чертой бедности. Бедность в Южной Корее определяется как относительная бедность и функционирует как доля населения, живущего менее чем на половину медианного дохода.  (Средний доход домашних хозяйств в Южной Корее в 2007 году составлял $19 179 (W20m)). Около половины всех граждан старше 65 лет живут в бедности. За последние 15 лет число пожилых граждан, о которых заботятся родственники, снизилось с 90% до 37%.

Бедность в Южной Корее затрагивает в основном пожилых людей: почти половина пожилых людей живет в относительной бедности, что является самой высокой долей среди стран ОЭСР.

Причины бедности 
ОЭСР перечисляет несколько факторов среди причин бедности в Южной Корее. Во-первых, общественные социальные расходы в Южной Корее низки. Социальные расходы правительства в Южной Корее составили 7,6% от ВВП в 2007 году по сравнению со средним показателем ОЭСР 19%. Это можно объяснить традиционным отношением корейцев к семье и частному сектору для предоставления таких услуг.  Во-вторых, дуалистический рынок труда Кореи, в котором значительное число работников нанимается только по временным контрактам (поденщик / однодневная работа) с низкой заработной платой и пособиями, приводит к большому неравенству в доходах от заработной платы.

См. также 
 Пенсионное обеспечение в Южной Корее
 Уровень жизни

Примечания

Ссылки 
  "Poverty is the number one cause of suicide amond senior cirizens."
 Poverty Combating Strategy in South Korea
 One quarter of South Koreans touched by poverty
 Understanding the Poverty Line, South Korea, October 2012 
 Poverty worsening among South Korea's aged people 

Южная Корея
Экономика Республики Корея